Мото Гран-при Португалии было 14-й гонкой в чемпионате мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP 2009 года. Эта гонка прошла с 2 по 4 октября 2009 года на гоночной трассе Эшторил.

Результаты в классе MotoGP

Результаты в классе 250cc

Результаты в классе 125cc

Ссылки 
 

Португалия